Tabwakea Village är en ort i Kiribati.   Den ligger i örådet Kiritimati och ögruppen Linjeöarna, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Tarawa. Tabwakea Village ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Motu Upou.

Terrängen runt Tabwakea Village är mycket platt. Havet är nära Tabwakea Village västerut.  Tabwakea Village är det största samhället i trakten. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Linjeöarna